Latabár Endre
 Latabár Endre (1811–1873) színész, rendező, színigazgató, műfordítő
 Latabár Endre (1852–1888) színész, előbbi fia

Hasonló nevűek
 Latabár Endre Gyula (1872–1901) színész